Ревень — многозначное понятие.
 Ревень () — род травянистых растений семейства гречишные.
 «Ревень» — советская радиолокационная станция РУС-1.